Fuggerhuis (Warschau),     een koopmanshuis/herenhuis in Warschau
 Fuggerhuis (Augsburg),     een koopmanshuis/herenhuis in Augsburg. 
 Fuggerhuis (Donauwörth),   een koopmanshuis/herenhuis in Donauwörth.
 Fuggerhuis (Ingolstadt),   een koopmanshuis/herenhuis in Ingolstadt.
 Fuggerhuis (Almagro),      een koopmanshuis/herenhuis en Factorij in Almagro.
 Fuggerhuis (Schwaz),       een koopmanshuis/herenhuis en Factorij in Schwaz.
 Fuggerhuis (Hall in Tirol),een koopmanshuis/herenhuis en Factorij in Hall in Tirol.
 Fuggerhuis (Sterzing),     een koopmanshuis/herenhuis en Factorij in Sterzing.